Это список объявленных игр для игровой консоли PlayStation 5.

Игры

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

См. также 

 PlayStation 5

Игры для PlayStation 5
Списки компьютерных игр по платформам